Auguste peut faire référence à

Souverains et empereurs
 Auguste, (63 av. J.-C.-14 ap. J.-C.), premier empereur Romain ;
 Auguste, titre porté par les empereurs romains depuis Auguste ;
 Légion Auguste, une légion romaine ;
 Auguste  de Saxe ;
 Auguste  de Brunswick-Lunebourg, duc de Brunswick-Lunebourg de 1633 à 1636 ;
 Auguste II de Pologne ;
 Auguste III de Pologne ;
 Auguste-Georges de Bade-Bade est margrave de Bade-Bade de 1761 à 1771 ;
 Auguste d'Oldenbourg, un duc d'Oldenbourg de 1773 à 1785.

 Saint ou bienheureux 
 Saint Auguste de Bourges (+ vers 560), ou Gustave ou Août,  abbé à Bourges ; fêté le 7 octobre.
 Saint Auguste (°1814 - †1856), Auguste Chapdelaine, prêtre-missionnaire en Chine ; fêté le 29 février en année bissextile et le 28 février les années non bissextiles.
 Bienheureux Auguste Czartoryski (1858-1893), prêtre salésien, disciple de Don Bosco,

Théâtre / Cinéma

 Auguste, pièce de théâtre de Raymond Castans (1967);
 Auguste, film de Pierre Chevalier sorti en 1961.

 Patronymie 

 Olivier Auguste (né en 1974), journaliste français.
 Robert Joseph Auguste (1723-1805), sculpteur et orfèvre royal de Louis XV et Louis XVI

 Navires 
 Auguste, un navire de ligne lancé en 1741 ;
 Auguste, un navire français naufragé en 1761 ;
 Auguste, un navire de ligne français, en service de 1779 à 1795 ;
 Auguste'', un navire de la Marine impériale française lancé en 1811.

Divers 
 Auguste de Jade, dieu chinois taoïste ;
 Les trois Augustes, dieux légendaires ayant régné sur la Chine avant la dynastie Xia ;
 Auguste, un type de clown, par opposition au clown blanc ;
 August', la mascotte sportive du Limoges Cercle Saint-Pierre.

Voir aussi 
 
 
 

Prénom masculin
Prénom français